Farako (Ségou), gemeente in de cercle Ségou
 Farako (Sikasso), gemeente in de cercle Sikasso